Алекса́ндр Асе́ев:
 Асеев, Александр Васильевич (1856—1920) — российский предприниматель и общественный деятель.
 Асеев, Александр Леонидович (род. 1946) — российский физик, вице-президент РАН.